Ingrid de Suecia (Estocolmo, 28 de marzo de 1910-Fredensborg, 7 de noviembre de 2000) fue un miembro de la familia real danesa y reina consorte de Dinamarca desde el ascenso al trono de su marido Federico IX, en 1947, hasta el fallecimiento de este en 1972. Posteriormente, pasó a ser la reina madre cuando su primogénita, la actual reina Margarita II  ascendió al trono de Dinamarca en 1972, ostentando este título hasta su fallecimiento en el año 2000.

Nacida en el seno de la Casa de Bernadotte, era la hija del rey Gustavo VI Adolfo de Suecia y de su primera esposa, la princesa Margarita de Connaught. Era la madre de Margarita II, actual reina de Dinamarca, de la princesa Benedicta de Sayn-Wittgenstein-Berleburg, y de la reina Ana María de Grecia, esposa del rey Constantino II. También era tía de Carlos XVI Gustavo, actual rey de Suecia.

Biografía

Nacimiento 
La princesa Ingrid nació el 28 de marzo de 1910 en el Palacio Real de Estocolmo como el tercer vástago y única hija de Gustavo Adolfo, príncipe heredero de Suecia, y de su primera esposa, la princesa Margarita de Connaught. Su padre era el hijo mayor del rey Gustavo V de Suecia y de la princesa Victoria de Baden. Su madre era hija del príncipe Arturo, duque de Connaught y Strathearn, tercer hijo de la reina Victoria del Reino Unido, y de la princesa Luisa Margarita de Prusia.

Bautizo 
Fue bautizada como Ingrid Victoria Sofía Luisa Margarita en la Capilla Real del Palacio Real de Estocolmo el 5 de mayo de 1910. Sus padrinos fueron: sus abuelos paternos, el rey Gustavo V y la reina Victoria de Suecia; su bisabuela paterna, la reina viuda Sofía; sus abuelos maternos, el duque y la duquesa de Connaught y Strathearn; su bisabuela paterna, la gran duquesa viuda Luisa de Baden; la gran duquesa Hilda de Baden; la duquesa viuda Teresa de Dalarna; la emperatriz Alejandra Fiódorovna de Rusia; la princesa Alicia de Teck; el príncipe Adalberto de Prusia; y el príncipe de Gales.

Infancia 
La familia vivía en apartamentos en el palacio real de Estocolmo, en un edificio en Ulriksdal, cerca de la capital, y en una residencia de verano, castillo de Sofiero en Escania, en el sur de Suecia. En 1920, cuando Ingrid tenía tan solo diez años, su madre murió de meningitis, durante el octavo mes de su sexto embarazo. Su padre se casó con lady Luisa Mountbatten tres años más tarde. Luisa era prima segunda de Ingrid. Solo una hija muerta resultó del segundo matrimonio de su padre.

Ingrid fue educada en el sentido del deber y la seriedad. Ella era inteligente y estaba interesada en los deportes, en especial la equitación, el esquí y el tenis. También obtuvo muy pronto su licencia de conducir.

Relaciones 
La cuestión del matrimonio de Ingrid era un tema de conversación muy frecuente en la década de 1920. Fue emparejada con diversos diplomáticos extranjeros y fue vista, por algunos, como una posible esposa para el heredero del trono británico, el príncipe de Gales, su primo segundo. Su madre, Margarita de Connaught, y el entonces rey Jorge V, padre del príncipe de Gales, eran primos hermanos, ambos nietos de la reina Victoria. En 1928, Ingrid se reunió con Eduardo en Londres, sin embargo, no se llevó a cabo el compromiso.

Matrimonio y descendencia

Compromiso 
El 15 de marzo de 1935, poco antes de su 25 cumpleaños, se comprometió con Federico, príncipe de Dinamarca y de Islandia. 

Ellos estaban emparentados de varias maneras: como descendientes del rey Óscar I de Suecia, por lo que eran primos terceros. A través del gran duque Leopoldo I de Baden, por lo que eran primos terceros. Y finalmente a través del zar Pablo I de Rusia, por lo que Federico era primo en cuarto grado de la madre de Ingrid.

Boda 
Se casaron el 24 de mayo de 1935 en la catedral de Estocolmo. Entre los invitados estaban el rey Cristián X de Dinamarca, la reina Alejandrina de Dinamarca, los reyes de Bélgica, Leopoldo III y Astrid, y los príncipes herederos de Noruega, Olav y Marta.

Hijas 
 Margarita (n. 1940), posteriormente reina Margarita II de Dinamarca.
 Benedicta (n. 1944), posteriormente princesa consorte (hoy viuda) de Sayn-Wittgenstein-Berleburg.
 Ana María (n. 1946), posteriormente reina consorte Ana María de Grecia.

Nietos 
 Alexia de Grecia y Dinamarca (1965-)
 Pablo de Grecia y Dinamarca (1967-), príncipe titular y heredero de Grecia.
 Federico de Dinamarca (1968-), príncipe heredero de Dinamarca.
 Gustavo de Sayn-Wittgenstein-Berleburg (1969-), VII príncipe de Sayn-Wittgenstein-Berleburg.
 Joaquín de Dinamarca (1969-)
 Nicolás de Grecia y Dinamarca (1969-)
 Alejandra de Sayn-Wittgenstein-Berleburg (1970-)
 Natalia de Sayn-Wittgenstein-Berleburg (1975-)
 Teodora de Grecia y Dinamarca (1983-)
 Felipe de Grecia y Dinamarca (1986-)

Reina de Dinamarca 
Se convirtió en reina consorte de Dinamarca en el momento de adhesión de su marido al trono, el 20 de abril de 1947. Como tal, reformó las tradiciones de la vida de la corte danesa, abolió muchas de las costumbres pasadas de moda de la corte y creó un ambiente más relajado en las recepciones oficiales. 

En 1972, murió el rey Federico IX de Dinamarca, e Ingrid se quedó viuda con 61 años. Su hija mayor, Margarita, de 31 años, se convirtió en la nueva reina, e Ingrid asumió la posición de matriarca de la familia. Ese mismo año, después de haber jurado respetar la constitución danesa, fue nombrada Rigsforstander (regente formal) y representante de la monarca cuando su hija (y más tarde sus nietos) estaban ausentes, una tarea que llevó a cabo en muchas ocasiones.

Muerte 
La reina Ingrid murió el 7 de noviembre del 2000 en el palacio de Fredensborg en compañía de sus tres hijas, la reina Margarita, la princesa Benedicta y la reina Ana María, y sus nietos.

Miles de personas se reunieron fuera del Palacio de Amalienborg al conocer su muerte, llevando flores y velas. 

Su funeral se llevó a cabo el 14 de noviembre del 2000 y fue enterrada junto a su esposo, el rey Federico IX de Dinamarca, junto a la catedral de Roskilde, no en el interior.

Títulos, tratamientos, órdenes y distinciones

Títulos y tratamientos 
 28 de marzo de 1910-24 de mayo de 1935: Su Alteza Real la princesa Ingrid de Suecia.
 24 de mayo de 1935-17 de junio de 1944: Su Alteza Real la princesa heredera de Dinamarca e Islandia.
 17 de junio de 1944-20 de abril de 1947: Su Alteza Real la princesa heredera de Dinamarca.
 20 de abril de 1947-14 de enero de 1972: Su Majestad la reina de Dinamarca.
 14 de enero de 1972-7 de noviembre de 2000: Su Majestad la reina Ingrid de Dinamarca.

Órdenes 

 Dama gran cruz de la Orden de Isabel la Católica. ( Reino de España)

Distinciones 

 Decorada con la Insignia conmemorativa del Centenario de la Casa Real de Grecia.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Reinas consortes de Dinamarca del siglo XX
Reinas consortes de Dinamarca con los Glücksburg
Princesas de Suecia (casa de Bernadotte)
Personas de Estocolmo
Orden al Mérito de la República Italiana
Grandes cruces de la Legión de Honor
Damas grandes cruces de la Orden de Isabel la Católica
Grandes cruces de la Orden de Dannebrog
Luteranos de Suecia
Damas grandes cruces de la Orden de las Santas Olga y Sofía
Decorados con la Insignia conmemorativa del Centenario de la Casa Real de Grecia
Suecas del siglo XX
Nobles de Suecia del siglo XX